Russaniwka (ukrainisch , russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Russaniwka (Lypowa Dolyna), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lypowa Dolyna
 Russaniwka (Radomyschl), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Radomyschl

 Russaniwka (Kiew), Ortsteil der Stadt Kiew, Stadtrajon Dnipro